Ioan Suciu se poate referi la:
Ioan Suciu (politician) (1862-1939), avocat, militant de seamă al mișcării de eliberare națională a românilor din Transilvania și unul dintre organizatorii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia
Ioan Suciu (învățător) (1867-1936), învățător greco-catolic, delegat la Alba Iulia
Ioan Suciu (episcop) (1907-1953), episcop greco-catolic, deținut politic
Ioan Suciu (scriitor) (n. 1948), scriitor
Ioan Silviu Suciu (n. 1977), fost gimnast olimpic, antrenor al lotului național de gimnastică artistică masculină